Ribes – genere botanico
 Ribes rosso – specie botanica
 Ribes nero – specie botanica
 Ribes di Sardegna – specie botanica
 Ribes – comune francese nel dipartimento dell'Ardèche della regione del Rodano-Alpi.
 R.I.B.E.S. (Rete Italiana di Banche del germoplasma per la conservazione Ex Situ della flora spontanea italiana) – associazione scientifica